Il soprannome Globemaster è stato dato a tre diversi aerei da trasporto:
 Douglas C-74 Globemaster (1945)
 Douglas C-124 Globemaster II (1949)
 McDonnell Douglas C-17 Globemaster III (1991)